Hugó (1193/94–1218) ciprusi királyi herceg, I. Hugó néven Ciprus királya, Imre ciprusi és jeruzsálemi király fia
Hugó (1240 előtt–1284) ciprusi királyi herceg, III. Hugó néven Ciprus királya, I. Hugó néven jeruzsálemi király, I. Hugó ciprusi király anyai unokája
Hugó (1252–1267) ciprusi királyi herceg, II. Hugó néven Ciprus királya, I. Henrik ciprusi király fia
Hugó (1293/94–1318/23) ciprusi királyi herceg, Lusignan Amalrik ciprusi kormányzó fia
Hugó (1294–1359) ciprusi királyi herceg, IV. Hugó néven Ciprus királya, III. Hugó ciprusi király apai unokája
Hugó (1391–1442) ciprusi királyi herceg, Nicosia bíboros érseke, I. Jakab ciprusi király legkisebb fia
Hugó (1464–1464) ciprusi királyi herceg és trónörökös, I. Sarolta ciprusi királynő fia